Hermaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hermaniwka (Obuchiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw
 Hermaniwka (Sachnowschtschyna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna